Кеблавик:

 Кеблавик — город в Исландии.
 Кеблавик — авиабаза в Исландии.
 Кеблавик — аэропорт вблизи Кеблавика.
 «Кеблавик» — исландский футбольный клуб из одноимённого города.